Рябу́шин — русская фамилия.

 Рябушин, Александр Васильевич — советский и российский архитектуровед, архитектурный критик. Директор ВНИИ теории архитектуры и градостроительства. Академик Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), академик Международной академии архитектуры (МААМ), Заслуженный архитектор РФ, доктор архитектуры, профессор.
 Рябушин, Борис (, 1898—1975) — французский художник-акварелист, анималист.